W Polsce 
 Imbramowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Żarów 
 Imbramowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż

 Imbramowice – gromada